Arciszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo
 Arciszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański

Zobacz też 
 Stare Arciszewo,

 Wróble-Arciszewo.